Брендан Тодд Хэйвуд (, род. 27 ноября 1979 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции центрового в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Кливленд Кавальерс». В сезоне 2010/11 в составе «Даллас Маверикс» завоевал титул чемпиона НБА. В настоящее время работает комментатором матчей студенческого баскетбола на канале CBS Sports, а также ведущим и аналитиком на SiriusXM NBA Radio.

Профессиональная карьера 
Хэйвуд закончил обучение в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл в 2001 году. Он был выбран на драфте НБА 2001 года под 20 номером клубом «Кливленд Кавальерс». «Кавальерс» обменяли его в «Орландо Мэджик» на Майкла Долеча, а «Мэджик» его, в свою очередь, обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Лэрона Профита и первый выбор на драфте.

13 февраля 2010 года Хэйвуд был обменян в вместе с Кэроном Батлером, Дешоном Стивенсоном и Джошем Ховардом в «Даллас Маверикс» на Дрю Гудена, Джеймса Синглтона и Куинтона Росса. 8 июля 2010 года он решил продлить свой контракт с Маверикс, подписав шестилетний контракт на сумму 55 млн долларов. 12 июня 2011 года Хэйвуд вместе с командой стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами Хит» в шести играх.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 NBA.com Profile — Brendan Haywood
 Official Site

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
